Hinds kan som auktorsförkortning betyda:

 Harold R. Hinds
 Richard Brinsley Hinds

Robotskapade auktorsförkortningar